

Geografia 
 Morais – freguesia del Portogallo

Persone 
 Alberto Morais – regista e sceneggiatore spagnolo
 António Morais – allenatore di calcio e calciatore portoghese
 Bráulio Morais – cestista angolano
 Bruno Morais – calciatore portoghese
 Carlos Morais – cestista angolano
 Davidson Morais – calciatore brasiliano
 Filipe Morais – calciatore portoghese
 Hugo Morais – ex calciatore portoghese
 Isnairo Reis Silva Morais, meglio noto come Reis – calciatore brasiliano
 João Morais – calciatore portoghese
 José Morais – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 José Morais Rodrigues – ex calciatore brasiliano
 José Francisco de Morais, detto Morais – calciatore brasiliano
 Júnior Morais, meglio conosciuto come Júnior Maranhão – calciatore brasiliano
 Léo Morais – calciatore brasiliano
 Linda Morais – lottatrice canadese
 Luís Morais, detto Cabeção – calciatore brasiliano
 Manoel Morais Amorim, detto Morais – calciatore brasiliano
 Mario Morais – scrittore, commediografo e regista cinematografico italiano
 Michael Vinícius Silva de Morais, meglio noto come Michael – calciatore brasiliano
 Nuno Morais – calciatore portoghese
 Patrícia Morais – calciatrice portoghese
 Rick Jhonatan Lima Morais, noto semplicemente come Rick – calciatore brasiliano
 Sabato Morais – rabbino, teologo ed educatore italiano
 Sheridan Morais – pilota motociclistico sudafricano
 Stephan Morais – banchiere ed investitore britannico
 Thalles Gabriel Morais dos Reis, noto semplicemente come Thalles – calciatore brasiliano
 Tiago Morais – calciatore portoghese
 Ulisses Morais – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Welliton Soares Morais, meglio noto solo come Welliton – calciatore brasiliano
 William Morais – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 De Morais